Stadlober ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Stadlober (* 1962), ehemaliger österreichischer Skilangläufer und Sportfunktionär
 Anja Stadlober (* 1984), österreichische Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Gregor Stadlober (* 1970), österreichischer Filmemacher und Autor
 Luis Stadlober (* 1991),  ehemaliger österreichischer Skilangläufer
 Robert Stadlober (* 1982), österreichischer Schauspieler
 Roswitha Stadlober (* 1963), österreichische Politikerin und ehemalige Skirennläuferin
 Teresa Stadlober (* 1993), österreichische Skilangläuferin